Girton (Cambridgeshire), in Cambridgeshire
 Girton (Nottinghamshire), in Nottinghamshire
 Girton College